Il Colli Bolognesi Bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: vinoso, caratteristico, tipico.
sapore: asciutto o abboccato, sapido, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  5132,0  
Bologna  (1991/92)  4122,09  
Bologna  (1992/93)  6432,59  
Bologna  (1993/94)  4889,23  
Bologna  (1994/95)  3622,76  
Bologna  (1995/96)  2849,27  
Bologna  (1996/97)  3262,08  
Modena  (1990/91)  30,8  
Modena  (1991/92)  10,36  
Modena  (1992/93)  44,24  
Modena  (1993/94)  14,49  
Modena  (1994/95)  18,27  
Modena  (1995/96)  57,82  
Modena  (1996/97)  8,33

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Albana
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Romagnolo